Trespontano Atlético Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Três Pontas, no estado de Minas Gerais, fundada a 2 de janeiro de 1927.

História
A 2 de janeiro de 1927, foi fundado o Trespontano Atlético Clube.

Em meados de 1995 suas atividades tiveram que ser suspensas devido a uma dívida na federação e no INSS.

Mas depois de anos, em 13 de junho de 2007, um grupo de a
apaixonados por futebol
resolveu acordar o Leão do Sul de Minas, mas como o Trespontano Atlético Clube estava endividado e não poderia ser reativado junto a Federação Mineira, a razão social foi alterada para Três Pontas Atlético Clube. Devido às dificuldades financeiras e estruturais, disputa somente campeonatos do sul mineiro. Se sagrou bicampeão da Copa Bandeirantes e bicampeão da Copa Record.

Em 2014, foi campeão da Copa Alterosa de Futsal e 3º lugar na Taça EPTV.

No ano de 1995 a equipe participou do módulo II, jogando 4 jogos que foram anulados pela federação pois o Trespontano desistiu da competição.

Clubes de futebol de Minas Gerais